Аль-Биши () — арабская фамилия. Известные носители:
 Аль-Биши, Фахад (род. 1965) — саудовский футболист, полузащитник.
 Аль-Биши, Мохамед (род. 1987) — саудовский футболист, защитник сборной Саудовской Аравии и клуба «Аль-Ахли» из Джидды, участник чемпионата мира 2006 года.